Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 745 dans le monde.

 Route 745 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route nationale 745 en France